Edward Smith-Stanley, XII conte di Derby – nobile e politico inglese
 Edward Smith-Stanley, XIII conte di Derby – politico e naturalista inglese
 Edward Smith-Stanley, XIV conte di Derby – politico inglese